WWL peut faire référence à :
 un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 , station de télévision du réseau CBS basée à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane ;
 WWL (AM), station de radio (870 AM) basée à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane ;
 , station de radio (105.3 FM) basée à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.